The Wind That Shakes the Barley kan henvise til flere artikler:

"The Wind That Shakes the Barley" (sang) af den irske digter Robert Dwyer Joyce fra 1861
The Wind That Shakes the Barley (album) af den canadiske sanger og mulitiinstrumentalist fra 2010
Vinden som ryster kornet, film instrueret af Ken Loach fra 2006